David Frost (1939–2013)  brit műsorvezető, újságíró
 David Frost (1965) kanadai kenus, olimpikon
 David Frost (1965) brit politikus, volt miniszter